Музей на виното и лозата може да се отнася за:
 Музей на виното и лозата, Негуш, Гърция
 Музей на виното и лозата, Рапсани, Гърция